ATL steht für:
 Abgasturbolader, siehe Turbolader oder umgangssprachlich Turbo, dient der Leistungs- oder Effizienzsteigerung von Kolbenmotoren
 Above-the-line, ein Begriff aus der Werbung (Gegenteil: Below the line)
 Active Template Library, eine Programmbibliothek
 Adulte T-Zell-Leukämie, eine spezielle Form der Leukämie, die durch das Retrovirus HTLV-I verursacht wird
 Aktivitäten des täglichen Lebens, ein Begriff aus der Gesundheits- und Krankenpflege
 All Time Low, eine US-amerikanische Pop-Punk Band
 Amperex Technology Limited, chinesischer Batteriehersteller
 Anodische Tauchlackierung, eine veraltete Elektrotauchlack-Technologie
 Antillen, als olympisches Länderkürzel
 Tauchlehrerassistent, Sportlehrer für die Tauchausbildung
 Atlanta, die Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaats Georgia, häufig von dort lebenden Rappern in Liedtexten verwendet
 Atlantic Transport Line, eine ehemalige US-amerikanische Reederei, Hauptsitz in Baltimore
 Atlas Transformation Language, eine Programmiersprache zum Transformieren von Modellen
 austauschbarer Ladungsträger, ein Wechselaufbau für Lastkraftwagen
 Automated Tape Laying, Verarbeitungsverfahren von faserverstärkten Thermoplasten
 Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport, der internationale Flughafen der Stadt Atlanta, US-Bundesstaat Georgia, nach dem IATA-Code
 Robin ATL, Avion Très Léger (deutsch: sehr leichtes Flugzeug), französisches Schulflugzeug

A.T.L. steht für:
 A.T.L. Autotecnica del Lario, ehemaliger italienischer Hersteller von Automobilen

Atl steht für:
 „Dr. Atl“, bürgerlich Gerardo Murillo, war ein mexikanischer Vertreter des Muralismo
 eine alte aztekische Gottheit, siehe Liste der Aztekengötter
 in Nahuatl#Spanische Lehnwörter aus dem Nahuatl das Wort für "Wasser"

atl steht für:
 Agta (Mt. Iraya) (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen der Sprachgruppe Küstenbikol der Sprache Bikolano auf der Halbinsel Bicol der Insel Luzon
 atl. oder nur atl ohne Punkt = alttestamentarisch

aTL steht für advanced TrainLab, ein deutscher Testzug und ehemaliger ICE.

ATL